O-I () розроблене Японією в 1939-1945 роках сімейство надважких танків, які повинні були використовуватися для нападу на СРСР і Китай і з метою берегової оборони. У 1943 році було збудовано один 120-тонний прототип з конструкційної сталі без башти.Випробування закінчилися поломками ходової частини, наприкінці 1944 танк був розібраний на металобрухт. Передбачалося, що після завершення зборки на танк буде встановлено 15 см гаубиця. Було побудовано один прототип (проте його фотографії до сьогодні не збереглися), серійно не вироблявся

Історія створення 
Після поразки Японії в битві на Халхін-Голі армія зрозуміла, що її нинішні танки Чи-Ха і Ха-Го більше не можуть конкурувати з сучаснішими танками Червоної Армії. Хідео Івакуро , начальник управління армії, доручив полковнику Мурате, главі 4-го науково-дослідного інституту технічних наук (організація з розробки танків у Японії), побудувати надважкий танк. Хідео Івакуро говорив:

«Цілком таємно. Я хочу, щоб Ви спроектували величезний танк, який міг би використовуватися як мобільний ДОТ на широких відкритих рівнинах Маньчжурії… Зробіть його вдвічі більшим за наявні танки за габаритами».
На той момент найбільшим танком у Японії був Тип 2595 (Тип 95).

У березні 1941 року початкові проектні роботи було завершено, і танк був готовий до будівництва. Наступного місяця обрані інженери, у тому числі Сігео Отака, були доставлені до штаб-квартири 4-го інституту технічних досліджень Токіо. Інженерам сказали не говорити про те, що вони побачать, і провели через тьмяно освітлені казарми в звукоізольоване приміщення без вікон, де пізніше пройшли наради з приводу конструкції танка. Єдиним входом до кімнати були подвійні двері (наприклад, повітряний шлюз ), призначені для захисту таємності кімнати від спостерігачів. Кожен офіцер, який був присутній на зустрічі, мав окрему частину конструкції, яка після складання розкривала весь танк. Конструктори назвали цей танк Mi-To (від Mitsubishi-Tokyo), в армії отримав індекс OI: від "великої" (великий оокий ) і порядкового номера «1-й», див. Іроха

Конструкція 
Інженер Сігео Отака дав параметри танка: довжина – 10 метрів, ширина – 4,2 метра та висота 4 метри (корпус – 2,5 метра). Ширина гусениць складала 800 мм. Силова установка забезпечувалася двома бензиновими двигунами з повітряним охолодженням Kawasaki Ha-9, розташованими паралельно по довжині корпусу, кожен потужністю 550 л. с., що сумарно складало 1100 л. с. Трансмісія була збільшеною версією трансмісії Чі-Ха. Він був встановлений у задній частині між двома двигунами. Підвіска складалася з двох візків з гвинтовою пружиною на кожну сторону, кожна з яких мала два комплекти з чотирьох суцільностальних опорних ковзанок (чотири на внутрішній стороні зубів гусениці, чотири на зовнішній стороні), всього вісім пар катків на кожній стороні. Танк був озброєний 15-см гаубицею Тип 96 у головній башті. Перед основною вежею були дві міні-вежі, кожна з яких мала 47-мм танкову гармату Тип 1.

Четверта башта зі здвоєними кулеметами Тип 97 розміщувалася над трансмісією в кормі. Броня підходила для мобільного бункера; 150 мм у передній частині, отримана шляхом прикручування додаткової 75 мм пластини до 75 мм лобової частини корпусу танка. Бічна броня корпусу мала товщину всього 35 мм з додатковою спідницею 35 мм, що закриває весь борт і гусениці. Усередині було достатньо місця, щоб людина могла зручно стояти. Дві 16-міліметрові перебирання (інші джерела стверджують, що 20-міліметрові) ділили танк на три частини: відділення водія, бойове відділення головної башти та моторне відділення

Модифікації 

 Тип 96  - проект 96-тонного танка, являє собою чотирибаштовий надважкий танк. Як озброєння передбачалася 105-міліметрова гаубиця в основній башті, дві 47-мм гармати в башточках спереду корпусу та два 7,7-мм кулемети в башті на кормі. Машина мала мати бронювання до 80 міліметрів (лоб). Згодом проект був спрямований на доопрацювання, згодом став О-І/Мі-То  ;
 Мі-То (Танк полковника Івакуро)  - ранній варіант надважкого танка з бойовою масою 150 тонн. Цей проект вважається основним проектом із серії О-І/Мі-То. Як озброєння передбачалася короткоствольна 150-міліметрова гаубиця в основній башті, дві 57-мм гармати в баштах спереду корпусу та два 7,7-мм кулемети в башті на кормі. Машина мала мати бронювання до 80 міліметрів (лоб). Більшість джерел називається як Mi-To  ;
 Ранній варіант OI  є здешевленою і полегшеною версією Mi-To. Конструктори відмовилися від однієї вежі у лобі, бронювання чола планувалося зменшити до 70 мм. Основна башта була перероблена та збільшена. 150-міліметрова гаубиця спочатку була замінена на 75-міліметрову зброю, потім на 105-міліметрову короткоствольну гаубицю. Маса танка становила 100 тонн
Тип 100 O-I  варіант О-І масою в 100 тонн. Як озброєння передбачалася короткоствольна 150-міліметрова гаубиця Тип 96 в основній башті, дві 57-мм гармати в баштах у лобовій частині корпусу. Загальна довжина танка досягала 10 м, ширина - 4,2 м. Висота корпусу без вежі становила 2,5 м, з баштою - 4 м, ширина траків - 900 мм (за іншими даними - 800 мм). Машина повинна була мати бронювання до 80 міліметрів (чоло) [1] ;
Тип 120 OI  — модернізований варіант масою 120 тонн, розроблений 1943 року. Бронювання у лобі було збільшено до 200 мм, в основну башту встановили довгоствольну 100-мм гармату. Як додаткове озброєння було використано 57-мм гармати. На основну башту встановили башту із зенітним кулеметом. Замість бензинових двигунів передбачалося встановити два дизельні мотори BMW. Оціночна швидкість становила близько 25 км/год

Подальша доля проєкту 
За словами історика Стівена Залоги, існували «чутки про те, що робота ведеться» за 120-тонною версією OI, але жодної документації, що підтверджує це, не збереглося  . У свою чергу, за даними Акіри Такідзави, один прототип масою 120 тонн був завершений у 1943 році. Проте танк було визнано «непрактичним», і проект було згорнуто  . Дослідник Кеннет Естес стверджує, що проект OI було скасовано до того, як прототип у 120 тонн було завершено  .

Трак танка OI тепер демонструється в таборі Тагіхара Сил самооборони Японії . Точний статус розробки прототипу OI невідомий.

У массовой культурі

У комп'ютерн іграхти 
Сімейство надважких танків OI представлено в ММО-грі World of Tanks : 150-тонний варіант (Мі-То) представлений як OI (6 рівень)  , його вигаданий розробниками експериментальний варіант - OI Exp. (5 рівень)  , Type 100 OI - O-Ni (7 рівень)  та Type 120 OI - O-Ho (8 рівень)  .

Джерела 
https://web.archive.org/web/20100215202734/http://ww2drawings.jexiste.fr/Files/1-Vehicles/Axis/3-Japan/03-HeavyTanks/Type100O-I/O-I.htm

https://web.archive.org/web/20100325192449/http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/japan/japan-exp.html
Танки Японії
Дослідні танки і прототипи
Важкі танки
Надважкі танки